Yongxi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yongxi (ort), Guizhou, 
 Yongxi (socken), Guizhou, 

Robotskapade Kinaförgreningar